Outlook kan avse:
Microsoft Outlook– ett e-postprogram
Outlook Express – ett e-postprogram
Outlook.com – en e-posttjänst
Flexity Outlook – en spårvagnsmodell som tillverkas av Bombardier

Geografi

Kanada 

 Outlook, Saskatchewan, ort,

USA 

 Outlook (ort i USA), Washington, Yakima County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar